En Pologne, Wyrębów peut faire référence à :

 Wyrębów, un village de la voïvodie de Łódź,
 Wyrębów, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.